Александр Белянский: Белянский, Александр Александрович (1906—1981) — советский государственный деятель.
 Белянский, Александр Николаевич (род. 1950) — заслуженный деятель искусств Украины, украинский живописец и педагог.